Barabás Zsolt (1947–) kézilabdaedző
 Barabás Zsolt (?) a Hell Energy kft. energiaital-gyártó cég társtulajdonosa